Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Laksana (Ibun), een bestuurslaag in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Laksana (Kuta Alam), een bestuurslaag in het regentschap Banda Aceh van de provincie Atjeh, Sumatra 
Laksana (Pakuhaji), een bestuurslaag in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java